Доминанта ( = владати, господарити. Доминантан = превладавајући, који има власт над другим. Супротно је рецесиван, опадајући) може да се односи на:

 у филозофији главни и одлучујући елеменат, што превладава у нечему и што му даје обележје, лик или правац кретања; превладавајућа ознака, владајућа сила у неком процесу, културном или историјском дешавању или догађају.  
 у архитектури: доминантна грађевина или елеманат композиције
 у сликарству: композицијски акценат бојом нпр. топло-хладно или комплемантарном бојом,
 у музици:доминанта (музика)

Види још 
 Доминација

Спољашње везе 
 http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvd/dominanta.html